NANA CLIPS 2 – druga składanka klipów muzycznych japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydana 7 lipca 2004. Album osiągnął 21 pozycję w rankingu Oricon.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon 
 Profil albumu na King Records 

Albumy wideo Nany Mizuki
Kompilacje teledysków
Albumy muzyczne wydane w roku 2004